Yves Saint Laurent, een Franse modeontwerper
 IJsselland Ziekenhuis, een afkorting die vaak gebruikt wordt voor dit ziekenhuis